Suttonia är ett släkte av fiskar. Suttonia ingår i familjen havsabborrfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsabborrfiskar
Suttonia